

Communes
 Eschau, commune d'Alsace au Sud de Strasbourg, en France.
 Eschau, commune de Basse-Franconie, Bavière, Allemagne.